Борис Васильевич Андреев (,  — , ) — советский спортсмен-стрелок из армейской, боевой крупнокалиберной и произвольной малокалиберной винтовок. Заслуженный мастер спорта СССР (1946). Судья всесоюзной категории (1939).

Андреев — старейший по дате рождения призёр Олимпийских игр в истории советского спорта.

Биография 
Родился 21 января 1906 в Москве. С юных лет увлекался стрелковым спортом.

С 1926 года занимался в стрелковых кружках «Осоавиахима» (1926—1929, 1932—1940) и московского «Динамо» (1929—1932).

В 1933 году поступил в Военную академию химической защиты. В академии стал тренироваться в стрелковой секции ЦДКА под руководством тренеров П. Д. Пономарёва и А. А. Бурденко. Спортивный талант, высокая дисциплинированность, редкое трудолюбие помогли Андрееву добиться высоких результатов и войти в состав сборной команды советских стрелков.

В 1936 году он участвовал в традиционных соревнованиях Британского клуба любителей малокалиберной стрельбы, где вместе с М. П. Фёдоровым продемонстрировал великолепное спортивное мастерство. В том же году на всеармейском чемпионате в Киеве он завоевал несколько первых мест и обновил пять армейских рекордов.

В 1940—1945 гг Андреев выступал за спортивный клуб «Спартак» (Москва).

В 1945—1956 гг. он выступал за Вооружённые Силы (ЦСКА).

Сорок четыре рекорда СССР и несколько мировых установил знаменитый спортсмен Б. В. Андреев.

Многократный чемпион Советского Союза (1929, 1930, 1933, 1946, 1948, 1951—1953), участник многих международных соревнований. Обладатель двух олимпийских медалей: серебряный призёр Олимпийских игр 1952 года (Хельсинки) в стрельбе из малокалиберной винтовки лежа (400 очков) и бронзовый призёр той же Олимпиады в стрельбе 3X40 выстрелов из малокалиберной винтовки (1163 очка).

Заслуженный мастер спорта подполковник Борис Васильевич Андреев почти сорок лет не расставался со спортивным оружием, из них двадцать — выступал за сборную команду страны.

За свою многолетнюю спортивную карьеру Андреев был награждён в общей сложности 116-ю призовыми медалями и жетонами.

Скончался 9 марта 1987 года в Москве.

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Красного Знамени
 Орден Красной Звезды

Примечания

Ссылки 
 Биографии знаменитых спортсменов. Андреев Борис Васильевич (СССР)
 С эмблемой ЦСКА (книга)

Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Красного Знамени
Кавалеры ордена Красной Звезды
Стрелки СССР
Стрелки на летних Олимпийских играх 1952 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Судьи всесоюзной категории